Beyond the Rockies – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company
Beyond the Rockies – film western del 1926 diretto da Jack Nelson
Beyond the Rockies – film del 1932 diretto da Fred Allen